Sovjet-bezettingszone in Duitsland
Luchthaven Sibiu(IATA-luchthavencode: SBZ)